
La terza stagione del serial televisivo drammatico turco Çukur, composta da 25 puntate da 120 minuti circa, è andata in onda in Turchia su Show TV dal 16 settembre 2019 al 16 marzo 2020, seguito da uno speciale trasmesso il 20 marzo con il titolo di Evde kal, in cui gli attori della serie si trovano nelle proprie abitazioni in modalità telematica a causa delle misure di contenimento della pandemia di COVID-19.

Note

Collegamenti esterni